Innocent Victim – jedenasty album brytyjskiej rockowej grupy Uriah Heep wydany w listopadzie 1977.

Lista utworów

Twórcy 
 John Lawton – wokal
 Ken Hensley – keyboard, gitara, wokal
 Mick Box – gitara
 Trevor Bolder – bas
 Lee Kerslake – perkusja, wokal

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Uriah Heep
Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy Bronze Records
Albumy Warner Bros. Records